Carmen Werner puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Carmen Werner Bolín, activista española de la Sección Femenina de Falange.
 Carmen Werner Vallejo, bailarina y coreógrafa española.